Centrum voor volwassenenonderwijs
 Certificaat van onderzoek (CvO)
 Comité Vlaanderen Onafhankelijk
 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving
 VV CVO - een amateurvoetbalvereniging uit Vrouwenparochie, Friesland, Nederland.